Acontia rachiastis is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1908 door George Francis Hampson.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

rachiastis
Dier uit het Afrotropisch gebied